Un code de procédure pénale (CPP) est un recueil de textes juridiques ayant pour fonction d'organiser les étapes d'une procédure pénale. Dans certains pays, le terme de  est employé.

Liste 
  : Code de procédure pénale (Allemagne)
  (uniquement au Québec) : Code de procédure pénale (Québec)
  : Code de procédure pénale (France)
  : Code de procédure pénale (Maroc)
  : Code de procédure pénale suisse
  : Code de procédure pénale syrien
  : Code de procédure pénale (Togo)
  : Code de procédure pénale (Tunisie)

Procédure pénale

pl:Kodeks postępowania karnego
ru:Уголовно-процессуальное законодательство